Koenen (woordenboek), een Nederlands woordenboek

Personen
 Danielle Koenen (1968), een Nederlands voormalig hockeyster
 Dries Koenen (1905-1987), een Nederlands vakbondsman en politicus 
 Frans Koenen (1958), een Nederlands voormalig voetballer en huidig voetbalcoach
 Jurjan Koenen, een Nederlands honkballer
 Liesbeth Koenen, een Nederlands taalkundige, journalist en schrijfster
 Marie Koenen, een Nederlands schrijfster
 Maurice Koenen (1974), een Nederlands voormalig voetballer 
 Sander Koenen (1980), een Nederlands journalist en schrijver

Zie ook 
 Coenen (doorverwijspagina)